Ади Шарипович Шарипов (19 декабря 1912, село Мариновка, Кокпектинская волость, Зайсанский уезд, Семипалатинская область, Российская империя — 4 ноября 1993, Алма-Ата) — писатель, доктор филологических наук (1973), заслуженный учитель Казахской ССР (1957).

Биография 
Родился 19 декабря 1912 года в селе Мариновка Кокпектинской волости Зайсанского уезда Семипалатинской области (ныне — село Ади Жарминского района Восточно-Казахстанской области Казахстана).

В 1938 году — окончил КазПИ.

В 1938—1940 гг. — учитель в школах Алматинской области.

Во время Великой Отечественной войны был во главе партизанского отряда. Описывал мужество партизан и свою борьбу в своих произведениях.

В 1944—1958 годах — заместитель министра в Казахской ССР, в 1958—1963 гг. — министр образования.

В 1963—1966 гг. — заместитель председателя Совета Министров и министр иностранных дел Казахской ССР.

В 1966—1971 гг. — 1-й секретарь Союза писателей Казахской ССР, секретарь Союза писателей СССР.

В 1971—1979 гг. — старший научный сотрудник в Институте литературы и искусства в Академии наук Казахской ССР, в 1979—1993 гг. — директор института.

Скончался 4 ноября 1993 года, похоронен на Кенсайском кладбище‎ Алматы.

Общественная деятельность 
Депутат Верховного Совета Казахской ССР 5-6-го созывов и депутат Верховного Совета СССР 5-го и 7-го созыва.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 2 ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 28.10.1967)
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»

В культуре 
В 2022 году был снят казахстанский художественный фильм «Лето 1941 года» о военном периоде жизни Ади Шарипова.

Примечания 

Писатели СССР
Филологи СССР
Учёные СССР
Писатели Казахстана
Филологи Казахстана
Учёные Казахстана
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Министры иностранных дел Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Заслуженные учителя Казахской ССР
Похороненные на Кенсайском кладбище